
Termin -{OBS}- ima više značenja. Ovaj akronim može da označava:

 Leptin (hormon)
 Obala Slonovače